Jaroslav Plašil (ur. 5 stycznia 1982 w Opočnie) – czeski piłkarz grający na pozycji pomocnika, reprezentant kraju. Od 2009 roku zawodnik francuskiego Girondins Bordeaux.

Kariera klubowa 
Na co dzień Plašil występuje w klubie Ligue 1 – Girondins Bordeaux. Do Girondins Bordeaux trafił latem 2009 roku za 3 miliony euro. Wcześniej występował m.in. w hiszpańskiej Osasunie Pampelunie i francuskim AS Monaco. Przebywał również na wypożyczeniu we włoskie Catanii Calcio.

Stan na: 9 czerwca 2017 r.

Kariera reprezentacyjna 
Grał na Euro 2004, na których doszedł z zespołem do półfinału i Mistrzostwach Świata w Niemczech w 2006 roku, gdzie nie wyszli z grupy.

Bibliografia 
 

Reprezentanci Czech w piłce nożnej
Piłkarze FC Hradec Králové
Piłkarze US Créteil-Lusitanos
Piłkarze AS Monaco FC
Piłkarze CA Osasuna
Piłkarze Girondins Bordeaux
Piłkarze Calcio Catania
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2004
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2008
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016
Piłkarze ze 100 i więcej występami w reprezentacji
Urodzeni w 1982